2018 Red Bull Air Race World Series — это тринадцатая серия чемпионата мира по гоночной трассе Red Red Bull Air Race.

Самолёты и пилоты

Master Class

 Изменения пилота
 Питер Подлуншек ушёл в отставку пилотом мастер-класса Red Bull Air Race после финального раунда сезона 2017 года.
 2017 Лётчик-испытатель класса Challenger в Red Bull Air Race Бен Мерфи дебютировал в Мастер-классе.

Challenger Class
 Все пилоты Cupenger Cup использовали Zivko Edge 540 V2.

 Изменения пилота
 Итальянский Дарио Коста и Патрисия Дэвидсон из Южной Африки дебютируют в классе Challenger.

Ракетный календарь и результаты

Статистика турнира

Master Class

Challenger Class

Рекомендации

Ссылки

 

Авиационный спорт